Sint-Joris (‚St. Georg‘) ist
 ein Ortsteil der Gemeinde Beernem, Belgien
 ein Ortsteil der Gemeinde Nieuwpoort, Belgien
 die flämische Bezeichnung der Gemeinde Saint-Georges-sur-l’Aa im Westhoek

Siehe auch:
Joris, Heiliger Georg, Georg (Heiliger) #Patronanzen und Namensgebungen, Georg #Varianten